Stefan Dörflinger (* 23. Dezember 1948 in Nagold, Deutschland) ist ein ehemaliger Schweizer Motorradrennfahrer, er dominierte Mitte der 1980er Jahre in den kleinen Motorrad-WM-Klassen bis 50 cm³ und 80 cm³ auf Kreidler, Zündapp und Krauser.

In dieser Zeit erreichte er bei 159 Starts vier Weltmeistertitel, 18 Grand Prix-Siege, 58 Podiumsplätze sowie 34 Pole-Positions.

Im Jahr 1990 zog er sich aus dem Rennsport zurück und widmet seine Zeit nun einem Kinderhilfsprojekt.

Statistik

Erfolge 
 1982 – 50-cm³-Weltmeister auf Kreidler
 1983 – 50-cm³-Weltmeister auf Krauser
 1984 – 80-cm³-Weltmeister auf Zündapp
 1985 – 80-cm³-Weltmeister auf Krauser
 18 Grand Prix-Siege

Ehrungen 
 Aufnahme in die MotoGP Hall of Fame

In der Motorrad-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 

Motorrad-Rennfahrer (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1948
Mann
50-cm³-Weltmeister
80-cm³-Weltmeister